Пота́нино — деревня в Переславском районе Ярославской области на реке Кубре.

История 

В 1561 году деревня Фёдоровского монастыря в Новосельском стане к сельцу Половецкому. В 1612 году в смутное время «вся вызжена и крестьяне посечены, нету ни кола, всё пусто». В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Население

Достопримечательности 
В 4 км к юго-востоку от деревни находится урочище Самарово, с расположенной в нем церковью Иоакима и Анны (1814).

Примечания

Литература 

Сёла Фёдоровского монастыря
Населённые пункты Переславского района